Der große Unbekannte ist der Titel folgender Filme:

 Der große Unbekannte (1920), deutscher Film von Harry Piel 
 Der große Unbekannte (1927), deutscher Film von Manfred Noa
 Der große Unbekannte (1951), französischer Film von Ralph Habib